Суперэттан 2012 — является 12-м сезоном с момента создания футбольной лиги Швеции в таком варианте. Сезон стартовал 21 августа 2012 года и закончился в 2012 году. В чемпионате приняли участие 16 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Страница на сайте Шведской футбольной ассоциации
 Официальный сайт

2012
Швеция
Спорт в Швеции в 2012 году